Ри́чард Скотт Ха́рмон (, род. 18 августа 1991, Миссиссога) — канадский актёр. Наиболее известен по ролям в таких телесериалах, как «Убийство» (Джаспер Эймс), «Континуум» (Джулиан Рэндол), «Мотель Бейтса» (Ричард Слаймор) и «100» (Джон Мёрфи).

Ранняя жизнь 
Ричард Скотт Хармон родился в Миссиссоге, Онтарио, Канада 18 августа 1991 года. Он является младшим братом актрисы Джессики Хармон.

Личная жизнь 
Ричард фанат американского футбола, в особенности команды «Notre Dame Fighting Irish». Он является поклонником мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Хармон также является фанатом Боба Дилана и The Rolling Stones. Ричард выступает за права ЛГБТ-сообщества, а также считает себя про-феминистом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Активисты ЛГБТ-движения в Канаде
Киноактёры Канады